Midleton peut représenter :

Midleton, une ville irlandaise dans le Comté de Cork.
Midleton, une distillerie de whiskey installée dans la ville de Midleton.
Midleton RFC le club de rugby à XV de la ville.